Премія «Сатурн» за найкращий телесеріал, зроблений для кабельного телебачення — категорія премії Сатурн, яку вручає Академія наукової фантастики, фентезі та фільмів жахів. Категорія заснована у 1997 році, але була припинена в 2015 році.

Лауреати і номінанти

1997-2000

2001-2010

2011-2015

Посилання 

 Official Site

Сатурн (премія)
Нагороди, засновані 1997
Засновані у США 1997